Gottsdorf ist der Name mehrerer Orte:

 Gottsdorf (Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf), Katastralgemeinde von Markt Persenbeug-Gottsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Gottsdorf (Nuthe-Urstromtal), Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Gottsdorf (Untergriesbach), Pfarrdorf des Marktes Untergriesbach im Landkreis Passau, Bayern
 Gottsdorf bei Plank, Bezirk Krems, Niederösterreich

Siehe auch:
 Gottersdorf
 Gottorf